Die 1. Amateurliga Hessen 1963/64 war die 14. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der SV Darmstadt 98, der dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, aufstieg. Absteigen mussten Viktoria Aschaffenburg, FC Hanau 93, 1. FC Langen, FVgg. Kastel 06, SG Nieder-Roden.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1963/64 bei asc-neuenheim.de

1964
Fußballsaison 1963/64
1964